Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Daniluk – podlaski mistyk
 Dariusz Daniluk – polski prawnik
 Iwona Daniluk – polska biathlonistka, olimpijka
 Jacek Daniluk – polski jeździec, olimpijczyk
 Józef Daniluk – polski działacz socjalistyczny, zecer
 Marian Daniluk – polski wojskowy i ekonomista
 Piotr Daniluk – polski strzelec sportowy